Une école normale supérieure (ENS) est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Il en existe plusieurs, situées dans différents pays francophones et en Italie.

Dans le monde

Algérie  

• École normale supérieure de Bouzareah

Bénin 
 École normale supérieure de Porto-Novo

Cameroun 
 École normale supérieure de l'enseignement technique de Douala
 École normale supérieure de Yaoundé

Côte d'Ivoire 
 École normale supérieure (Côte d'Ivoire)

Chine 
 École normale supérieure de l'Est de la Chine (ECNU)

France 
 École normale supérieure

Écoles actuelles 
 École normale supérieure (rue d'Ulm, Paris)
 École normale supérieure de Lyon
 École normale supérieure Paris-Saclay 
 École normale supérieure de Rennes

Anciennes écoles 
 École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses
 École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (ou ENS LSH)
 École normale supérieure de jeunes filles (Sèvres)
 École normale supérieure de Saint-Cloud

Italie 
 École normale supérieure (Pise, Florence)
 École supérieure Sainte-Anne de Pise (Pise, Pontedera)

Mali 
 École normale supérieure de Bamako

Mauritanie 
 École normale supérieure de Nouakchott

Niger 
 École normale supérieure de l'université Abdou Moumouni

Sénégal 
 École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel

Tunisie 
 École normale supérieure de Tunis

Voir aussi